Världsmästerskapen i alpin skidsport är världsmästerskapstävlingar i alpin skidsport, arrangerade av världsskidsportförbundet FIS. Världsmästerskapen i alpin skidsport avhålles vartannat år, och omfattar:

 Alpin kombination (störtlopp och slalom)
 Slalom
 Storslalom
 Störtlopp
 Super-G

Sedan världsmästerskapen 2005 i Bormio i Italien genomförs även lagtävlingar, som består av super-G och slalom med sex åkare/land.

Historik
FIS började 1931 köra tävlingarna, först officiellt kallade FIS-lopp. 1937 blev tävlingarna officiellt världsmästerskap, och även de tidigare tävlingarna har från 1965 också fått samma status som världsmästerskap. 1965 beslutades även att de olympiska längdskidåkningstävlingarna skulle gälla som världsmästerskap, vilket kom att gälla retroaktivt för perioden 1948-1964.

Mellan 1948 och 1982 fungerade vinter-OS som VM under olympiska år medan en separat VM-tävling hölls jämna icke-olympiska år. Under olympiska år delades extra VM-medaljer i kombination ut med hjälp av resultaten från slalom och störtlopp, då kombinationen inte återkom som officiell olympisk gren förrän 1988. Sedan 1985 har VM gått udda år, oberoende av vinter-OS.

1995 års tävlingar var förlagda till Sierra Nevada, Spanien men sköts på grund av snöbrist fram ett år i tiden.

Värdar

Förteckning över arrangörsnationer 
Sammanlagt har 12 länder varit värd för alpina VM, inklusive de som delades med vinter-OS. Alla länderna på topp-7 över nationer som har vunnit VM-tävlingar har valts som värd minst två gånger. VM har hållits endast en gång på södra halvklotet, 1966 i Portillo, Chile. 

Här följer den fullständiga listan, inklusive framtida planerade mästerskap. (Det inofficiella mästerskapet 1941 är inte inräknat)

Grenar 

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Gren|| 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 || 38 || 39 || 48 || 50 || 52 || 54 || 56 || 58 || 60 || 62 || 64 || 66 || 68 || 70 || 72 || 74 || 76 || 78 || 80 || 82 || 85 || 87 || 89 || 91 || 93 || 96 || 97 || 99 || 01 || 03 || 05 || 07 || 09 || 11 || 13 || 15 
|-
|align=left| Herrar Kombination || || • || • || • || • || • || • || • || • || • || || || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • 
|-
|align=left| Herrar Störtlopp || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • 
|-
|align=left| Herrar Slalom || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • 
|-
|align=left| Herrar Storslalom || || || || || || || || || || || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • 
|-
|align=left| Herrar Super G || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || • || • || • || || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • 
|-
|align=left| Damer Kombination || || • || • || • || • || • || • || • || • || • || || || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • 
|-
|align=left| Damer Störtlopp || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • 
|-
|align=left| Damer Slalom || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • 
|-
|align=left| Damer Storslalom || || || || || || || || || || || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • 
|-
|align=left| Damer Super G || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • 
|-
|align=left| Nationstävling || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || • || • || || • || • || • 
|- style="background:lightgrey;"
| || colspan="43"|
|-
|Grenar totalt||4||6||6||6||6||6||6||6||6||6||6||6||8||8||8||8||8||8||8||8||8||8||8||8||8||8||8||8||10||10||10||9||10||10||10||10||10||11||11||10||11||11||11
|}

Notera: Herrarnas Super G 1993 och lagtävlingen 2009 ställdes in p.g.a. dåligt väder och inga medaljer delades ut.

 Åkare med flest medaljer Se även: Lista över olympiska medaljörer i alpin skidåkning

Utövare med fler än fem individuella VM-medaljer (februari 2015) i alpina VM är:

 Herrar 

 Damer 

 Nationsmedaljer 

'Dessa tabeller inkluderar inte medaljer tagna under vinter-OS mellan 1948 och 1980, även om dessa också räknades in i VM. Mixtävlingen är inräknad för båda könen som 1 medalj per Herrar/Damer/Nations-lista (inte som 3 per lista Herrar/Damer och 6 Totalt), varför summan inte kommer att stämma för vissa länder. Denna tabell är uppdaterad efter VM i februari 2013.

Totalt

Referenser

Externa länkar

FIS-ski.com – officiella resultat i Alpina VM (på engelska)
Ski-DB.com – Herrarnas VM (på engelska)
Ski-DB.com – Damernas VM (på engelska)